Pancrace est un mot d'origine grecque ( / ) composé de  /  signifiant « tout » et de  / , signifiant « force ».  Il peut désigner :

Nom commun
 Le pancrace est un sport de combat grec autorisant, au temps des Jeux olympiques antiques, quasiment tous les coups.
 Le pancrace d'Illyrie est une plante vivace bulbeuse de la famille des Amaryllidaceae, dont le genre est connu aujourd'hui sous le nom latin de pancratium.

Prénom ou patronyme
Pancrace est un prénom masculin et peut être aussi un nom de famille.

Saints chrétiens 
Voir

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom 
 Pancrace Bessa (°1772 - †1835), est un peintre français.
 Pancrace Royer (°1705 - †1755), compositeur et claveciniste français.
 Jean-Pancrace Chastel (°1726 - †1793), sculpteur français.

Toponymie
 Voir  et

Voir aussi
 Pancrase, une organisation de combat libre